Die folgende Tabelle listet die Vizegouverneure von Puducherry mit jeweiliger Amtszeit auf. Das frühere französische Kolonialgebiet wurde 1954 de facto von Indien annektiert und ist de jure seit 1962 indisches Staatsgebiet. 1963 wurde es ein indisches Unionsterritorium. Bis 1954 wurde Puducherry von einem französischen Generalgouverneur geleitet, von 1954 bis 1963 von einem indischen Chief Commissioner und seit 1963 einem Vizegouverneur.

Siehe auch 
 Liste der Gouverneure in Indien
 Liste der Chief Minister von Puducherry

Weblinks 
 States of India since 1947 – Puducherry (englisch)
 PONDICHERRY LEGISLATIVE ASSEMBLY (englisch)

Einzelnachweise 

Puducherry
!